Dit is een lijst met de grote steden van het land Soedan. Alle steden met meer dan 100.000 inwoners volgens de census van 2008 zijn opgenomen in de lijst.

Lijst 

Soedan
 
Grote